Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BMW Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl brtiský pár Jamie Murray a John Peers, jenž ve čtvrtfinále skončil na raketách Alexandra a Mischy Zverevových.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který ve finále zdolal německou dvojici Alexander Zverev a Mischa Zverev výsledkem 4–6, 6–1 a [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  'Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)
  Jamie Murray /  John Peers (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Lukáš Rosol (1. kolo)
  Andre Begemann /  Julian Knowle (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015